Termin  ima više značenja.

 GDP-manozna 4,6-dehidrataza, enzim
 General Motors Dizel, kanadski proizvođač lokomotiva